Min-ho ist ein männlicher koreanischer Vorname.

Bekannte Namensträger 

 Lee Min-ho (* 1987), südkoreanischer Schauspieler und Model
 Song Min-ho (* 1993), südkoreanischer Rapper und Songwriter

Männlicher Vorname